Baustilkunde steht für:

 das Fachgebiet der Baustile
 den Titel eines architekturhistorischen Standardwerks von Wilfried Koch